Рогатий жайворонок (Eremophila) — рід горобцеподібних птахів родини жайворонкових (Alaudidae). Представники цього роду мешкають в Євразії, Північній Африці і Америці. В Україні зустрічається один представник цього роду — жайворонок рогатий (Eremophila alpestris).

Види 
Виділяють два види:
 Жайворонок рогатий (Eremophila alpestris)
 Жайворонок близькосхідний (Eremophila bilopha)

Відомо також два викопних види рогатих жайворонків:
 †Eremophila orkhonensis (пізній міоцен, Центральна Азія, синонім = Pliocalcarius orkhonensis)
 †Eremophila prealpestris (пізній пліоцен, Виршець, Болгарія)

Етимологія 
Наукова назва роду Eremophila походить від сполучення слова  — пустеля і  — любитель.

Примітки

Джерела 
 Rudolf Pätzold: Die Lerchen der Welt. Westarp Wissenschaften, Magdeburg 1994, ISBN 3-89432-422-8.
 Rudolf Pätzold: Kompendium der Lerchen. Alle Lerchen unserer Erde. Jan-Schimkat-Medienpublikation, Dresden 2003, ISBN 3-00-011219-7.

Жайворонкові
Роди птахів